Municipio de Nickerson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nickerson (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Nickerson (condado de Dodge, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.